Un altiplà (geografia) és una regió plana localitzada sobre un sistema de muntanyes.
 Altiplà andí (també conegut com L'Altiplà o la Puna) és una regió de l'Amèrica del Sud situada als Andes.
 Altiplà (Múrcia) és una comarca de la Regió de Múrcia.